Storm har flere betydninger:

 Storm – Vind
 Storm (Marvel Comics) – Fiktiv figur
 Storm (band) – Norsk band
 Storm (film) – Familiefilm
 Storm (efternavn) – Navn, efternavn
 Storm (Victor Crone-sang) – sang af Victor Crone
 STORM – museum dannet i 2021 som en sammenslutning af Storm P. Museet og Alhambra